Arianna Antonietta Carrodegoas (9 de abril de 1990 en Los Ángeles, California) conocida como Ari Degoas, es una cantante, compositora, conductora y  productora argentino-estadounidense.

Reseña biográfica
Arianna nació el 9 de abril de 1990 en Los Ángeles, California, USA. Es hija del reconocido locutor y publicista Norbert Degoas, y de la traductora Alejandra Scalise. Tiene una hermana menor llamada Franccesca Degoas, artista electrónica y también compositora. 
A sus cinco años la familia Degoas se radica en Mar del Plata, Argentina. Comenzó a estudiar teatro al llegar a la ciudad costera y enseguida hizo notar su carisma histriónico. Ya con experiencia sobre el escenario como actriz de teatro musical, a los 11 años comienza a presentarse profesionalmente en su ciudad cantando tango arrabalero inspirada en Carlos Gardel y Tita Merello. 
Las influencias musicales de Arianna no eran solo rioplatenses, ya que en su casa se escuchaban diversos géneros musicales. Especialmente la música negra, el gospel, soul, hip-hop y R&B, comenzaron a ser una fuerte influencia en su desarrollo como cantante. 
A los 18 años se muda a Buenos Aires y comienza a trabajar como cantante y corista para diversos artistas. Estudió la Licenciatura en Gestión del Arte y la Cultura en la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Carrera musical 
En 2012 vuelve a Los Ángeles y es seleccionada para el reality Tengo Talento, emitido por la cadena Estrella TV. En el certamen representa a Argentina y consigue llegar a las semifinales. Luego realiza diversos shows para la comunidad latina de California. Vuelve a Argentina y comienza el ciclo de Tango de Verdad en el Bar de Julio, ubicado a metros del Obelisco en Buenos Aires.
En 2013 conoce al mítico músico de Funk Willy Crook, quien la invita a ser parte de algunos de sus shows. 
En 2016 conoce al músico Diego Lines en Mar del Plata, con quien comienza el proyecto Bondi al Infinito. Editan un disco con influencias de Funk, Rock, Pop y Tango. Una de sus canciones es parte del film El Tiempo Compartido.
En 2019 Arianna comienza a trabajar en su carrera solista y compone canciones con diversos productores. Entre estas se encuentra la canción Chicas Guapas escrita especialmente para la comunidad de mujeres digital y el programa homónimo conducido por Lucia Ugarte, que se emite por la pantalla de América TV.
En febrero de 2020 comienza a acompañar al exitoso grupo de pop argentino Bandana formado por Lissa Vera y Lourdes Fernandez en sus giras por diversos puntos del país. 
En junio de 2020 lanza su primer sencillo como solista "Voy x Ti" junto a un video. La canción tiene sonido pop urbano y fue producida por Don Barreto & MCas.

TV, Radio & Publicidad Ambulancia 
Arianna es hija de Norbert Degoas, creador de la Publicidad Ambulancia. Luego de la muerte de su padre ha dado charlas y conferencias sobre su memorable forma de hacer publicidad. Se ha presentado en la Bienal de Diseño de la FAUD en la Universidad de Buenos Aires y en el Congreso Latinoamericano de Publicidad en la Universidad de Palermo, entre otros. 
En 2017, junto a Franccesca Degoas en Trimarchi DG, el congreso de Diseño Gráfico & Creatividad, presentan una instalación interactiva audiovisual inspirada en la obra de Norbert. 
Actualmente continúa el legado creativo en Degoas, agencia especializada en Audio Branding & Publicidad Ambulancia. 
En abril del 2021 comienza por la pantalla de Canal 10 de Mar del Plata el ciclo de entretenimiento Tu Cumpleaños Vale, inspirado en una idea original de Norbert Degoas. El micro ha cobrado notable popularidad en la ciudad costera y en su primer año de emisiones ininterrumpidas ha regalado premios para más de 60 familias. 
En julio de 2022 recibe el reconocimiento como Revelación de los Medios en los premios Comunicar MDP, otorgados por el Círculo de Periodistas de Mar del Plata y el Sindicato de Empleados de Comercio.

Referencias 

 https://www.infobae.com/teleshow/infoshow/2020/04/11/arianna-la-hija-cantante-del-recordado-norbert-degoas-hace-las-compras-de-sus-vecinos-mayores-y-les-da-un-show-cada-noche-somos-una-comunidad-balconera-e-invencible/
 https://www.lacapitalmdp.com/arianna-degoas-mi-mision-es-contagiar-alegria/
 https://www.0223.com.ar/nota/2020-7-18-14-38-0-el-line-up-del-festival-amigos-music-suma-artistas-marplatenses
 https://www.lacapitalmdp.com/arianna-degoas-musicalmente-digo-que-soy-degenerada-me-encanta-la-fusion/
 https://quedigital.com.ar/sociedad/en-el-trimarchi-se-podran-ver-y-recrear-las-publicidades-de-degoas/
 https://www.0223.com.ar/nota/2020-2-10-12-22-0-cristian-castro-paso-por-mar-del-plata-con-su-the-hits-tour

Cantantes de California